Јосиф Јосифовски (Велес, 29. август 1927 — Битољ, 21. мај 2001) је био југословенски и македонски филмски и позоришни глумац.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те▲
|-
| 1968. || Планина гнева || /
|-
| 1969. || Република у пламену || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те▲
|-
| 1970. || Цена града || Кнајпер
|-
| 1971. || Македонски део пакла || /
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || /
|-
| 1973. || Смилевскиот конгрес ТВ филм || /
|-
| 1977. || Малиот одред ТВ серија || /
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || /
|-
| 1979. || Жена од малтер ТВ филм || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те▲
|-
| 1980. || Двојка ТВ филм || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || /
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || /
|-
| 1983. || Записник ТВ филм || /
|-
| 1984. || Јуначко колено ТВ серија || /
|-
| 1985. || На наш начин ТВ серија || /
|-
| 1985. || Трговецот од Солун ТВ филм || Кадијата
|-
| 1985. || Пријатели ТВ филм || /
|-
| 1986. || Климент Охридски ТВ филм || Петар
|-
| 1987. || Трето доба ТВ серија || /
|-
| 1987. || Звездите на 42-та ТВ филм || /
|-
| 1988. || Втора смена ТВ серија || Дедото на Николче
|-
| 1988. || Марика лета со авион ТВ филм || /
|-
| 1989. || Цвеке на карпата ТВ филм || Арсо Соколот
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те▲
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || Опстанок ТВ серија || /
|-
| 1991. || Стрес или погрешна нота ТВ филм || Богдан
|-
| 1992. || Време, живот || Кум во возот
|-
| 1993. || Бог да ги убие спионите ТВ филм || /
|-
| 1993. || Македонска сага || /
|-
| 1994. || Прије кише || Отац Марко
|-
| 1994. || Проколнати ТВ филм || Стариот
|-
| 1995. || Во светот на бајките ТВ серија || /
|-
| 1995. || Ангели на отпад || Ицко
|-
| 1995. || Заборавени ТВ филм || /
|-
| 1997. || Преку езерото || Приест Кирил
|-
| 1998. || Збогум на дваесетиот век || Стари каубој
|-
| 1998. || На Балканот не се пие цај ТВ филм || /
|-
| 1998. || Ливада Кратки филм || Сељак
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те▲
|-
| 2001. || Во светот на бајките 2 ТВ серија || /
|-
| 2001. || Прах || Свештеник
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1927.
Умрли 2001.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Велешани